Le terme Beaven est un patronyme d'origine anglophone. Il peut se référer à:

Personnalités

  (né le  à Christchurch – mort le  à Blenheim) est un architecte néo-zélandais.
 Robert Beaven (-) était un homme politique et homme d'affaires britanno-colombien. Il fut premier ministre de la Colombie-Britannique. Il était franc-maçon

Toponymes

 Rivière Beaven, un cours d'eau de la municipalité de Arundel (Québec), dans la MRC de Les Laurentides, dans la région administrative des Laurentides, au Québec, au Canada.